De Zuidoost-Aziatische Spelen 2009 werden in december 2009 georganiseerd in Vientiane, Laos. De opening van de Zuidoost-Aziatische Spelen vond plaats op 9 december en de sluiting was gepland op 18 december. Elf Zuidoost-Aziatische landden namen deel aan deze Spelen.

Het was de eerste keer in de geschiedenis van het evenement dat de Zuidoost-Aziatische Spelen in Laos werden gehouden. Indonesië, Maleisië, de Filipijnen, Thailand en Vietnam vormden uiteindelijk de top-5.

Medaillespiegel 

Zuidoost-Aziatische Spelen
Multisportevenement in 2009
Sportevenement in Laos
Vientiane